

Geografia
Ratta – città del Pakistan
Ratta – fiume della Siberia nordoccidentale

Persone
Cesare Ratta – studioso di arte grafica italiano
Uberto Ratta – cardinale italiano

Altro
 – nome giapponese del Pokémon Raticate